Santal steht für:

 Santal (Volk), indigene Ethnie in Indien, Bangladesch und Nepal
 Santal (Isoflavon), Pflanzenfarbstoff aus dem Sandelholzbaum (Santalum album)
 Santal (Marke), Fuchtsaftmarke des Parmalat-Konzerns
 Bernard Santal (* 1960), Schweizer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Santal-Aufstand (1855/1856)
 Santali (Sprache der Santal)
 Santala (Begriffsklärung)
 Santaló (Luis Santaló)
 Santal, Fruchtsaftmarke der italienischen Parmalat
 Santal Parma, aufgrund des Sponsorings durch die Fruchtsaftmarke Santal zeitweise genutzter Name des ehemaligen Volleyball-Vereins Pallavolo Parma